Добревци — село в Болгарии:
 Добревци (Великотырновская область)
 Добревци (Габровская область)
 Добревци (Ловечская область)